El término privilege puede hacer referencia a:

 Privilege, la discoteca más grande del mundo situada en San Rafael, Ibiza;
 Privilege Style, aerolínea española con sede en Palma de Mallorca;
 Privilege of Evil, EP de 1993 de la banda finlandesa Amorphis.
 The Privilege of Power, séptimo álbum de la banda estadounidense de heavy metal, Riot.